Амстердамская консерватория () — нидерландское высшее музыкальное учебное заведение. Входит в состав Амстердамской высшей школы искусств ().

Образована в нынешнем виде в 1994 году слиянием Консерватории имени Свелинка и Хильверсумской консерватории. Консерватория имени Свелинка, в свою очередь, возникла в 1976 году в результате объединения прежней Амстердамской консерватории () с Амстердамским и Хаарлемским музыкальными лицеями. Первая же Амстердамская консерватория была образована в 1884 году группой голландских музыкантов во главе с композиторами Юлиусом Рёнтгеном, Франсом Куненом и Даниэлем де Ланге.

C 2008 года консерватория занимает новое здание, специально построенное для неё по проекту архитектора Фрица ван Донгена.

Структура консерватории 
В настоящее время в консерватории действуют 6 департаментов (факультетов):

 классическая музыка — включает в себя:
 отдел классической музыки
 отдел ранней музыки (эпохи Возрождения)
 Голландская национальная оперная академия ()

 джаз
 поп-музыка
 преподавание музыки (теория)
 Амстердамская академия электронной музыки ()
 факультет для «юных талантов» — объединение трёх учебных заведений для детей в основном от 12 до 18 лет:
 Музыкальная академия Свелинка
 Джазовый колледж
 Поп-академия

Известные выпускники 
 Менно Ван Делфт
 Педро Мемельсдорф — флейтист, руководитель ансамбля Mala Punica.
 Каро Эмеральд (наст. имя Каролина Эсмеральда ван дер Леу) — джазовая и поп-певица.

См. также

Ссылки 
 Сайт консерватории 

Учебные заведения, основанные в 1994 году
Консерватории по алфавиту
Консерватории Нидерландов
Высшие учебные заведения Амстердама
Музыкальные организации Амстердама